Grand Prix Nizozemska 1982 (oficiálně XXVII Grote Prijs van Nederland) se jela na okruhu Circuit Zandvoort v Zandvoortu v Nizozemsku dne 3. července 1982. Závod byl devátým v pořadí v sezóně 1982 šampionátu Formule 1.

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1982
Grand Prix Nizozemska
Sport v Nizozemsku v roce 1982